dytko – nadprzyrodzona istota z polskiego folkloru

Osoby o nazwisko Dytko:
 Ewald Dytko
 Paweł Dytko